Lac Kénogami, réservoir de la ville de Saguenay  dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec

 Lac-Kénogami, secteur de la ville de Saguenay aux abords du lac Kénogami, ancienne ville du Québec fusionnée à la ville de Saguenay en 2001.  

 Kénogami, ancienne ville du Québec fusionnée à Jonquière et Arvida en 1975

 Kénogami fut également le nom de la ville de Larouche de 1895 à 1912

 Le Kénogami est un fromage du Québec.